Flatsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flatsjön, Småland, sjö i Emmaboda kommun och Tingsryds kommun,  (15,4 ha)
Flatsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (22,8 ha)
Flatsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (51 ha)
Flatsjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (44,6 ha)
Flatsjön, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (2,05 km²)
Flatsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (57,3 ha)
Lilla Flatsjön, sjö i Gävle kommun, 
Flatsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (2,7 ha)

Se även
Flatasjön
Flaten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn